

Chimica 
 S53 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.53 – idrovolante civile biplano della Savoia-Marchetti